Krummedige (Krummedike), var en medeltida adelsätt, uradel från Holstein, som var  känd redan på 1100-talet. Ätten förgrenade sig under 1300-talet till Danmark och Sverige. Den danska släktgrenen utslocknade 1598.

Vapen: Oftast anges ett grönt lindträ på silver, medan en teckning från 1445 visar linden i silver på blått fält.

Historia
Ätten Krummedige härstammer från Ottenbüttel i dagens Kreis Steinburg, varför den först kallades Ottenbüttel, och senare antog namnet Krummedige efter borgen  Krummendiek vid Itzehoe, som i mitten av 1300-talet var dess sätesgård, men som 1410 blev såld till ätten Rantzau. Många av ättens medlemmar ligger begravda i kyrkan i Ottenbüttel. En gren av ätten kallade sig Busche, eller Busche-Krummedige, efter linden i vapnet.

Vapnet kom att bli ämne för en konflikt mellan riddaren Henrik Krummedike och ärkebiskopen i Lund, Birger Gunnersen.

Kända medlemmar
 Albert Krummedige, biskop i Lübeck, var antagligen son till Claus Krummedige, och ogift.
 Erik Krummedige (1364-1439). Son till  Segebod Krummedige (född ca 1330) och Sidsel Skram (född 1342). Dansk rikshovmästare, riddare och riksråd. Gift med Beata von Thienen. De hade ett flertal kända barn, varav en dotter blev farfars mor till Gustav Vasa.
Margareta Eriksdotter (Krummedige) (1390-1451). Gift med Krister Nilsson (Vasa)
Agneta Eriksdotter (Krummedige), gift med Sten Turesson (Bielke)
Otto Eriksson (Krummedige)
 Hartvig Krummedige (död 1480), 1445 fogde på Åkershus, danskt riksråd och var det danske partiets ledare, samt blev 1453 rikshovmästare
 Hans son, Henrik Krummedike, (1473-1530), var ett danskt och norskt riksråd och högste befälhavare för den danska flottan under kriget mot Sverige, hövitsman på Bohus fästning i Norge, och landshövding över Laholms län. Ägare till Ellinge slott
Henrik Krummedikess dotter Sophie Krummedige, född 1500. Sophie ärvde Ellinge slott av sin far,  vilket efter att hon gift sig med Eske Pedersen Bille, senare rävdes inom släkten Bille. 

Med Henrik Krummedikes brorson utdog ätten Krummedige.

Släktträd
Utlämningar har gjorts i alla led, medan anknytningar till Vasaätten och Gustav Vasas härstamning framlyfts.

Bildgalleri

Källor
 Danmarks adels årbog XVII, 1900 217–38. Danmarks gamle personnavne II, 1949–53 (reproudg. 1979–80) 621–22.

Referenser

Danska adelsätter
Medeltida svenska ätter
Schleswig-Holstein